Czupel – szczyt o wysokości 930 m n.p.m. w Beskidzie Małym
 Czupel – szczyt o wysokości 882 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim
 Czupel – szczyt o wysokości 736 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim
 Czupel – szczyt o wysokości 654 m n.p.m. w Beskidzie Małym